Le patronyme Weizmann a été porté par :
 Chaim Weizmann, premier président d'Israël ;
 Ezer Weizman, septième président d'Israël, neveu du précédent ;
 Illana Weizman, sociologue, auteur et militante féministe française et israélienne ;
 Vera Weizmann, médecin et militante sioniste, épouse de Chaim Weizmann.

Patronyme juif

en:Weizmann